Mimi Leder
Rudolf Leder

Altri progetti 

es:Leder